5-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 25 по 29 августа 1954 года в Берне (Швейцария).

Соревнования 
Впервые после войны участвовала сборная ФРГ. Из-за травмы стопы не участвовал будущий олимпийский чемпион Мельбурна француз Ален Мимун. В его отсутствие первую крупную международную победу в беге на 5000 м с мировым рекордом 13.56,6 одержал Владимир Куц; 10 000 м выиграл Эмиль Затопек (Чехословакия), его третья победа на чемпионатах. Третий, последний дубль (из трёх подряд) итальянских дискоболов Адольфо Консолини и . Мировые рекорды также у  (Венгрия) в стипльчезе — 8.49,6 (первый официальный) и Михаила Кривоносова — 63,34 м в метании молота.

Общий медальный зачёт

Результаты

100 м

Другие дисциплины

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 5th European Athetics Championships, Bern 1954.

1954
Август 1954 года
Спорт в Швейцарии в 1954 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Берне
Чемпионаты Европы в 1954 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии